Adolfo De Foresta – politico italiano
 Giovanni de Foresta – magistrato, avvocato e politico italiano